Paolo Amato
Paolo Amato – architetto italiano
Paolo Amato – politico italiano
Paolo Amato – dirigente d'azienda italiano